Държавният дълг на САЩ () е размер на заемните средства изчислени в пари, които федералното правителство на САЩ има да връща на своите кредитори. Статистическия метод за изчисление на държавния дълг на САЩ не включва задълженията на отделните щати, американски ЮЛ (корпорации и т.н.) или физически лица, както и гарантираните от американската държава остойностени права по дължими социални помощи в бъдеще време.

Към 26 април 2011 г. общия размер на държавния дълг на Щатите е бил $ 14395,00 милиарда долара  или в съотношение 96,5% от БВП на страната.

Историческа ретроспекция в цифри

Страни-кредитори на САЩ

Източници 

 U.S. Transactions with Foreigners in Long-Term Securities

САЩ
Финансова икономика
Държавно управление на САЩ
Финанси на САЩ